Городок — село в Минусинском районе Красноярского края России. Административный центр Городокского сельсовета.

География 
Находится по берегу Тубинского залива реки Енисей, в 28 км от районного центра, города Минусинска.

История 
В конце 1730-х началось строительство и заселение деревень для солдат-рекрутов, ссыльных крестьян и разночинцев, которые работали на строительстве и эксплуатации медеплавильного и железоделательного заводов на территории района. Первые русские поселения были основаны на реке Тубе, где ранее находился Тубинский улус (Тубинский Городок), позднее переименованный в деревню Городок. К концу 1770-х в нём проживало 37 человек.

С 1840 г. Городок входил в Кочергинскую волость, затем — в Тесинскую, с 1903 г. — в Маломинусинскую. В 1859 г. в деревне Городок числилось 48 дворов, проживало 149 мужчин и 129 женщин. Была открыта почтовая станция, образован Городчанский приход.

В 1906 г. открывается одноклассная школа (в 1913 г. для неё построили специальное здание).

С постройкой деревянной церкви во имя святого Михаила Архангела в 1909 г. деревня Городок получает статус села.

До революции организовалось Городокское товарищество мелкого кредита (1913, на его базе в советские годы сделали сельпо). К 1917 г. имелись школа, церковь, казенная винная лавка, хлебозапасной магазин, участковая больница, почтово-телеграфное отделение, речная пристань. Переправу через реку Тубу возле села обеспечивал паром-катамаран грузоподъемностью в 100 т.

В Гражданскую войну село стало центром борьбы; в сентябре 1919 г. крестьянская партизанская армия штурмом взяла Городок.

В советское время действовали колхозы «Труженик», им. Щетинкина, «Путь к социализму», машинно-тракторная станция (1934).

В Великую Отечественную войну из села на фронт ушли более 200 городокцев.

Население

Известные уроженцы и жители 
В селе родилась, прожила всю жизнь и скончалась Алевтина Ивановна Кобцева (Колескина) (1927—1991) — советский передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда (1949).

Транспорт 
Село стоит на автодороге регионального значения Минусинск — Городок — Беллык 04К-028.

Действует автобусный маршрут № 105 «Минусинск — Городок».

Примечания

Ссылки 
Село Городок 

Населённые пункты Минусинского района